Schrangl ist der Familienname folgender Personen: 
 Franz Schrangl (1897–1945), österreichischer Politiker (SDAP)
 Philipp Schrangl (* 1985), österreichischer Politiker (FPÖ)